55-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 25 липня до 19 серпня 1988 року в Москві. Головний арбітр Михайло Ботвинник.

Після 1-го туру через хворобу з турніру вибув Михайло Таль, замість нього був включений В'ячеслав Ейнгорн.

За регламентом турніру був передбачений матч двох переможців, але він не відбувся через розбіжності між ними. 22 жовтня пленум Шахової федерації СРСР прийняв рішення обох переможців оголосити чемпіонами.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы в СССР, №1 ноябрь 1988. Главный редактор Ю. Авербах. 

Чемпіонати СРСР із шахів
1988 у шахах
Липень 1988
Серпень 1988